Ove Sprogøe var en dansk skuespiller. I løbet af sin 50 år lange karriere medvirkede Sprogøe i omkring 150 biograffilm og 20 tv-serier, og han lagde desuden stemme til omtrent 40 tegnefilm.

Biograffilm

Kortfilm

Tv-film

Dokumentarfilm

Tv-serier

Tegnefilm

Teater

Revy

Henvisninger

Referencer

Litteratur 
 

Filmografi
Sprogøe, Ove